Fleurac, commune française de la Charente
 Fleurac, commune française de la Dordogne